Master of Reality (укр. "Господар дійсності")— третій студійний альбом британського хеві-метал гурту «Black Sabbath», представлений 21 липня 1971 року лейблом Vertigo. Альбом досяг 5-ї позиції у UK Albums Chart і 8-ї — у Billboard 200. У 2003 році журнал Rolling Stone помістив платівку на 298 місце у «» (в оновленій версії 2012 року платівка отримала 300 позицію).

Список композицій 

 Оригінальне британське видання

 Оригінальне американське видання

 Американське перевидання

 Делюкс видання 2009 року

Учасники запису 
Black Sabbath
 Оззі Осборн — вокал
 Тоні Айоммі — гітара
 Гізер Батлер — бас-гітара
 Білл Вард — барабани
 Keef — фото
 Mike Stanfod — оформлення

Примітки

Посилання 
 «Master of Reality»  на Discogs

Альбоми Black Sabbath
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Липень 1971